Петр Правец (, род. , Тршинец, Чехословакия) — чешский астроном и первооткрыватель астероидов, работает в обсерватории Ондржеёв. В период 1994 по 2002 год совместно с шестью другими чешскими астрономами им было открыто в общей сложности 334 астероида, 117 из которых он обнаружил самостоятельно.

В 1990 году окончил Масариков университет в городе Брно. В 1996 году получил докторскую степень в Карловом университете в Праге. Занимается поиском двойных астероидов с помощью фотометрических методов. В своей кандидатской диссертации изучал кривые блеска астероида (385186) 1994 AW1, на основании которых сделал вывод о возможной двойственности астероида, что было подтверждено в 2015 году при помощи радиоантенн Голдстоун (70 м) и Аресибо (300 м). Возглавляет группу наблюдателей «BinAst», занимающуюся поиском астероидов в главном поясе. Он также специализируется на изучении околоземных астероидов в рамках программы NEAT

В знак признания его заслуг его имя было присвоено астероиду .

См. также 
 Михал Кочер
 Антонин Мркоc
 Зденек Моравец

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Чехии
Первооткрыватели астероидов